

Ґавронкі — село в гміні Рудна Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґавронкі — село в гміні Ґловно Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Ґавронкі — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства